Höflas ist der Ortsname von

 Höflas (Gefrees), Ortsteil der Stadt Gefrees, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Höflas (Hartenstein), Ortsteil der Gemeinde Hartenstein, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Höflas (Kemnath), Ortsteil der Stadt Kemnath, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Höflas (Kirchenthumbach), Ortsteil des Marktes Kirchenthumbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Höflas (Konnersreuth), Ortsteil des Marktes Konnersreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Höflas (Lauf an der Pegnitz), Ortsteil der Stadt Lauf an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Höflas (Vorbach), Ortsteil der Gemeinde Vorbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Höflas (Weidenberg), Ortsteil des Marktes Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern

Siehe auch:
 Höfles (Begriffsklärung)